2 miejscowości w Polsce: 
 Kostrza – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Strzegom 
 Kostrza – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Kostrza – góra w Beskidzie Wyspowym